Benoît Forgeard (1977-), est un réalisateur et acteur français.
 Noël Forgeard (1946-), est un homme d'affaires français.
Patronyme français